Fernando Ferrer puede referirse a las siguientes personas
 Fernando Ferrer (atleta), atleta venezolano;
 Fernando Ferrer (político), político estadounidense.